Нижник Валерій Васильович — хімік, доктор хімічних наук, професор.
 Нижник Василь Єрмолайович — український радянський політичний діяч.
 Нижник Віктор Михайлович — український учений-економіст, доктор економічних наук, професор, академік АН ВШ України.
 Нижник Ігор Йосипович — український поет, письменник.
 Нижник Ілля Ігорович — український шахіст, гросмейстер (2011).
 Нижник Микола Миколайович (* 1995) — український легкоатлет, учасник Олімпіади в Токіо (2020).
 Нижник Ольга Михайлівна — голова Тернопільської районної організації Товариства Червоного Хреста України, відзначена орденом княгині Ольги III ступеня
 Нижник-Винників Іванна Василівна — українська художниця, працювала як маляр, кераміст і килимар.
 Гай-Нижник Павло Павлович (1* 971) — український історик, поет, громадсько-політичний діяч. Доктор історичних наук, академік Української академії наук.

Див. також 
 Нижник (карта)
 Нижник (селище)
 Нижникова Тамара Миколаївна (1925—2018) — оперна співачка, народна артистка СРСР.

Примітки 

Прізвища на -ник